Conta a história que pelos idos de 1700, quando os jesuítas colonizavam o Brasil, numa certa região chamada Itaiacoca, próxima ao rio São Jorge ao norte da Bacia do Prata construiu-se uma capela.

Esta capela mais tarde tornou-se um cemitério de escravos, ou melhor, na capela, propriamente dita, se enterravam os senhores e os escravos ao seu derredor. Os comentários sobre um escravo enterrado ali e que aparecia, mesmo depois de morto, nas festas e missas que ali eram realizadas remontam já ao séc XVIII. Até hoje se comenta que quando o sol está para nascer se ouve a voz grave do escravo entoando o Kyrie.

Fantasmas